Antopol bezeichnet:

 Molly Antopol
 Antopal